István Halász ist der Name folgender Personen:

* István Halász (Chemiker) (1922–1988), ungarisch-deutscher Physikalischer Chemiker und Hochschullehrer
 István Halász (Fußballspieler) (1951–2016), ungarischer Fußballspieler